4-Амино-5-гидроксинафталин-2,7-дисульфокислота (H-кислота, Аш-кислота) — органическое соединение с химической формулой C10H9NO7S2, используется как промежуточный продукт в синтезе красителей.

Получение 
H-кислоту получают из 2-нафталинсульфокислоты последовательностью реакций:
 дисульфирование в олеуме;
 нитрование полученной нафталин-1,3,6-трисульфокислоты;
 восстановление полученного нитросоединения железом до амина (кислоты Коха);
 гидролиз кислоты Коха щелочным плавлением с 30 % раствором едкого натра в автоклаве при 180 °C.

Применение 
Используется в синтезе около пятидесяти видов красителей.

Примечания 

Ароматические амины
Нафтолы
Сульфокислоты
Соединения азота по алфавиту